PVT steht für:
 Partido os Verdes de Timor, die grüne Partei in Osttimor
 Photovoltaisch-Thermischer Kollektor 
 Poolvernetzungstreffen, Bezeichnung für das oberste beschlussfassende Organ des studentischen Akkreditierungspools
 Psychomotor Vigilance Task, Test zur Ermittlung der Reaktionszeit
 Pulslose ventrikuläre Tachykardie, medizinische Bezeichnung zum Kammerflattern
 PVT Polizei, Verkehr + Technik, Fachzeitschrift für Innere Sicherheit

Pvt. steht für:
 Private (Dienstgrad), der niedrigste Rang vieler Streitkräfte im englischen Sprachraum

p-v-T steht für:
 p-v-T-Diagramm, Druck-Volumen-Temperatur-Diagramm der physikalischen Chemie

Abkürzung